37-й чемпионат мира по кёрлингу среди женщин проходил с 14 по 22 марта 2015 года в Саппоро (Япония) с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Швейцарии.

Команды-участницы 
  — команды страны-организатора;
 по итогам  (7 лучших команд):
 
 
 
 
 
 
 
  — по итогам европейской квалификационной серии матчей;
  — по итогам  (лучшая команда);
 две лучшие команды Америки:

Система проведения чемпионата 
На предварительном этапе 12 команд проводят однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших выходит в плей-офф (в случае равенства побед проводятся дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Игровая арена 

Чемпионат мира проходил в крытой спортивной арене «Цукисаму Гимназиум», расположенной в восточной части Саппоро в районе Тоёхира-ку.

Арена открыта в 1972 году и входит в состав спортивного комплекса «Цукисаму», включающего также регбийный стадион и четыре теннисных корта. Первый этаж арены занимает ледовый каток, второй — зал для настольного тенниса и беговые дорожки.

В 1972 году принимала хоккейный турнир Зимних Олимпийских игр. В 1986 и 1990 годах «Цукисаму Гимназиум» принимала хоккейные турниры Зимних Азиатских игр, а в 2008 на арене прошли матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой в первом дивизионе (группа «В»).

Составы

Результаты

Предварительный этап 

14 марта
 Китай — Норвегия 10:6; Россия — США 12:4; Германия — Швеция 6:4; Швейцария — Япония 5:3.
 Канада — Финляндия 9:6; Китай — Германия 7:5; Швейцария — США 6:5; Шотландия — Дания 7:5.

15 марта
 Япония — Швеция 6:5; Россия — Норвегия 9:2.
 Швейцария — Германия 7:3; Канада — Шотландия 9:4; Финляндия — Дания 9:7; Китай — США 8:4.
 Россия — Дания 7:0; Финляндия — Норвегия 10:2; Япония — Шотландия 9:7; Швеция — Канада 8:6.

16 марта
 Шотландия — США 9:2; Дания — Швейцария 8:7; Канада — Китай 7:1; Германия — Финляндия 7:6.
 Швейцария — Китай 7:3; Россия — Швеция 9:3; Германия — США 6:5; Япония — Норвегия 6:5.
 Швеция — Дания 7:5; Шотландия — Норвегия 8:7; Япония — Финляндия 8:5; Канада — Россия 7:5.

17 марта
 Германия — Норвегия 8:4; США — Япония 6:4; Швейцария — Россия 8:4; Швеция — Китай 9:3.
 Канада — США 10:2; Швейцария — Финляндия 8:7; Китай — Шотландия 7:5; Дания — Германия 9:7.
 Россия — Япония 7:3; Канада — Дания 8:7; Швеция — Норвегия 8:5; Шотландия — Финляндия 8:3.

18 марта
 Швеция — Финляндия 12:4; Шотландия — Россия 9:5; Япония — Дания 7:4; Канада — Норвегия 9:3.
 Швейцария — Норвегия 6:5; Китай — Япония 9:6; Россия — Германия 8:2; США — Швеция 7:6.
 Шотландия — Германия 7:5; США — Финляндия 8:4; Швейцария — Канада 7:6; Китай — Дания 10:3.

19 марта
 Дания — США 8:5; Канада — Германия 7:5; Китай — Финляндия 6:5; Швейцария — Шотландия 8:6.
 Канада — Япония 8:5; Дания — Норвегия 7:1; Шотландия — Швеция 10:7; Россия — Финляндия 8:2.
 Россия — Китай 11:6; Швейцария — Швеция 7:5; Норвегия — США 8:5; Япония — Германия 10:5.

Тай-брейк 
 20 марта

Плей-офф 
Плей-офф-1 (1-2 места)
 21 марта

Плей-офф-2 (3-4 места)
 20 марта

Полуфинал
 21 марта

Матч за 3-е место
 22 марта

Финал
 22 марта

Итоги

Положение команд

Призёры 
В столбце А указана игровая функция кёрлингисток (С — скипы, В — вице-скипы, Св — свиперы). В столбце И — количество проведённых кёрлингисткой игр.

Примечания

Ссылки и источники 
 Официальный сайт
 Чемпионат мира 2015 на сайте результатов и статистики WCF

Женщины
2015 год в кёрлинге
Спорт в Японии в 2015 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Март 2015 года
Международные спортивные соревнования в Саппоро
Кёрлинг
Чемпионаты мира в Японии